Тегистик — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тегистик — село в Райымбекском районе Алматинской области.
 Тегистик — село в Байзакском районе Жамбылской области (Жанатурмысский сельский округ).
 Тегистик — село в Байзакском районе Жамбылской области (Темирбекский сельский округ).
 Тегистик — село в Качирском районе Павлодарской области.